Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2020 - Squadre – competizione di nuoto sincronizzato a squadre highlights
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2020 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero combinato
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2020 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2020 - Squadre – competizione di nuoto con programma combinato